Заседателева — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Бабкина (Заседателева), Надежда Георгиевна (род. 1950) — российская певица.
 Заседателева, Лидия Борисовна (1933—2022) — доктор исторических наук, профессор, руководитель Учебно-научного центра прикладной этнологии, заместитель председателя Диссертационного совета по этнологии и археологии, заслуженный профессор МГУ.